CRJ steht für:
 Bombardier Canadair Regional Jet
 Carly Rae Jepsen, kanadische Singer-Songwriterin

crj steht für:
 Südost-Cree (ISO-639-3-Code), Cree-Dialekt, Sprache der nordamerikanischen Cree

Abkürzung